Lira je lahko:

 Lira, pri starih Grkih glasbilo s strunami
 Lira, majhno notno stojalo za klarinet
 lira, denarna enota v nekaterih državah
 Italijanska lira, nekdanja denarna enota v Italiji
 Turška lira, denarna enota v Turčiji
 Malteška lira, nekdanja denarna enota na Malti
 ponekod sinonim za funt
 Lira, majhno ozvezdje severne nebesne poloble
 Lira, moški pevski zbor iz Kamnika